Джон Бра́ун (; ) — английский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Англии участник двух  (оба раза — десятое место) и двенадцати  (лучший результат — пятое место в ). Четырёхкратный . . В составе мужской сборной ветеранов Англии участник десяти  (лучший результат — четвёртое место в ).

В основном играл на позициях третьего и четвёртого.

Начал заниматься кёрлингом в 1967, в возрасте 13 лет, в школе в Глазго.

Достижения 
 : золото (1982, 1983, 1985, 1986).
 : золото (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Публикации с тэгом «John Brown» на сайте English Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Англии